El nombre Esteban Ramírez puede referirse a:
Esteban Ramírez Samaniego (1985), es un futbolista paraguayo.
Esteban Ramírez Segnini (1987), es un futbolista costarricense.
Esteban Ramírez Jiménez (1973), es un director de cine costarricense.